Кайрфилли (город)
 Кайрфилли (округ)
 Кайрфилли (сыр)